Сербская православная церковь
 Славянский правовой центр
 Система предупреждения о цунами